Ladislas I est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens :
Ladislas I (en hongrois Szent László), roi de Hongrie, canonisé par l'Église catholique (1077-1095).
Ladislas I Herman (en polonais Władysław Herman), duc de Pologne (1079-1102).
Ladislas I le Posthume (en tchèque Ladislav Pohrobek), archiduc d'Autriche (1440-1457), roi de Bohême (1440-1457) et roi de Hongrie (1444-1457).
Ladislas  le Bref ou Petite-Coudée (en polonais Władysław Łokietek), roi de Pologne (1261-1333).

Ladislas I